Livingston County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Livingston County (Illinois)
 Livingston County (Kentucky)
 Livingston County (Michigan)
 Livingston County (Missouri)
 Livingston County (New York)

Siehe auch:
 Livingston Parish, Louisiana